Il toponimo Nueva Concepción può riferirsi a diverse località:

Nueva Concepción, comune di El Salvador nel Dipartimento di Chalatenango
Nueva Concepción, comune del Guatemala nel Dipartimento di Escuintla